Витамин B1 — тиамин.
 Char B1 — французский танк.
 B1 — формат бумаги.